Hemmingen névvel a következő cikkek találhatók:
Hemmingen (Hannoveri régió), település Németországban, Alsó-Szászországban
Hemmingen (Ludwigsburgi járás), település Németországban, Baden-Württembergben